Pleasure and Pain peut faire référence à :
 Pleasure and Pain, un album de Ben Harper de 1992 ;
 Pleasure and Pain, un album du groupe Theatres des Vampires de 2005.